Томке́ев — фамилия.

Известные носители:
 Томкеев, Владимир Ильич (1857—1913) — русский генерал-майор, военный историк, начальник Военно-исторического отдела при штабе Кавказского военного округа.
 Томкеев, Иван Петрович (1859—1916) — русский генерал-лейтенант, директор Тифлисского кадетского корпуса.
 Томкеев, Сергей Иванович (Tomkeieff Sergei Ivanovich; 1892—1968) — русский и британский геолог, петрограф.